

События 
 607 — Папа Бонифаций III.
 Обращение короля лангобардов Агилульфа в католичество.
 Святитель Фома избран Константинопольским Патриархом.
 Персидские войска взяли Феодосиополь — главный оплот византийского владычества в Армении
 Персы завладели Арменией, Галатией и Пафлагонией, дошли до Халкидона.
 Персы завоёвывают византийские крепости Марде и Амида.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 607 году
 Святой Ильдефонс, архиепископ толедский.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 607 году
 Бонифаций III (папа римский)

См. также